Isabella van Frankrijk (heilige) (1225 - 1269), dochter van koning Lodewijk VIII van Frankrijk
 Isabella van Frankrijk (koningin) (1295 – 1358), dochter van koning Filips IV van Frankrijk
 Isabella van Frankrijk (1312-1348), dochter van koning Filips V van Frankrijk
 Isabella van Frankrijk (1348-1372), dochter van koning Jan II van Frankrijk

Zie ook : Isabella van Valois (doorverwijspagina)